Ray McCallum (n. 1961), cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Ray McCallum (n. 1991), cestista statunitense